Виктор Авдеев:
 
 Авдеев, Виктор Витальевич (род. 1964) — советский и российский хоккеист
 Авдеев, Виктор Иванович (1923—1955) — русский советский поэт.
 Авдеев, Виктор Фёдорович (1909—1983) — русский советский писатель.
 Авдеев, Виктор — советский биатлонист (г. Змеиногорск/Барнаул), призёр этапа Кубка мира.